Kukuła – polskie nazwisko. Według danych z 27.01.2022 roku nazwisko to nosiło 3374 obywateli Polski.

Osoby o nazwisku Kukuła:
 Artur Kukuła (ur. 1992) – polski skoczek narciarski
 Henryk Kukuła (ur. 1966) – polski seryjny morderca
 Janusz Kukuła (ur. 1953) – polski reżyser radiowy i pisarz
 Karol Kukuła (ur. 1948) – polski ekonomista
 Mariola Kukuła (ur. 1953) – polska aktorka filmowa i teatralna
 Wiesław Kukuła (ur. 1972) – żołnierz

Przypisy